Spaans beleg kan duiden op diverse belegeringen door de Spanjaarden:

Belegeringen in de Tachtigjarige Oorlog
Alkmaars Ontzet, einde van het beleg van Alkmaar (1573).
Beleg van Haarlem (1572–1573).
Leidens ontzet, einde van het beleg van Leiden (1573–1574).
Beleg van Maastricht (1579).
Beleg van Antwerpen (1584-1585)
Beleg van Oostende (1601–1604).
Beleg van Breda (1624-1625) (1624–1625).

Zie ook
Lijst van belegeringen
Lijst van veldslagen